Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Tony Roche 6-1, 6-1, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1973